Милан Холечек је освојио турнир. У финалу је победио Боба Кармајкла резултатом 6:4, 10:8, 3:6, 6:3.

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1968.
Париз мастерс 1968.